L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Nick Kyrgios remporte l'épreuve en simple, Alexander Zverev et Mischa Zverev celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Slovaque Martin Kližan et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Guillermo García-López, Cameron Norrie, Yoshihito Nishioka et Mischa Zverev.

Pendant le tournoi 
Nick Kyrgios, retombé à la  place mondiale à la suite de mauvais résultats, a su faire parler son talent pour s'offrir au  tour le 2 mondial Rafael Nadal en sauvant 3 balles de match. Il poursuit sur sa lancée en dominant deux autres top 10 : le  mondial John Isner en 1/2 finale, puis le 3 mondial Alexander Zverev en finale.

Lauréats 
Nick Kyrgios remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Alexander Zverev.

En double, Alexander et Mischa Zverev décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Austin Krajicek et Artem Sitak. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2019)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Acapulco
Sport au Mexique en 2019
Tennis en février 2019
Tennis en mars 2019